Moussa Dembélé – calciatore belga
Moussa Dembélé – calciatore francese
Moussa Dembélé – ostacolista senegalese